Dareios (griechisch; lateinisch Darius) ist die griechische Namensform des altpersischen Namens Dārayavahuš. Den Namen trugen unter anderem drei persische Großkönige aus dem Hause der Achämeniden ab dem 6. Jahrhundert v. Chr.:

 Dareios I. 
 Dareios II.
 Dareios III. (Gegenspieler Alexanders des Großen)
 Dareios (Sohn des Xerxes I.)
 Dareios (Sohn des Artaxerxes II.)
 Dareios (Elymais)
 Dareios (Pontos)

 Dareios der Meder, auch Darius der Meder, im biblischen Buch Daniel erwähnter Herrscher, der am Ende des Exils der Juden in Babylon aufgetreten sein soll

Siehe auch:
 Darius